Albertine est un prénom féminin, dérivé d'Albert, relativement fréquent au début du  et ensuite progressivement démodé. Il est fêté le 15 novembre.

Prénom

Pseudonyme 

 Solange Bied-Charreton, journaliste blogeuse de 2003 à 2008 ;
 Albertine Zullo (1967-), dessinatrice et illustratrice suisse.

Autres 
Albertine peut aussi désigner :
 Albertine, un rosier grimpant issu d'un Rosa luciae ;
 Albertine, surnom de la Bibliothèque royale de Belgique (en référence au roi Albert I de Belgique).